A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2009/2010 foi a 12ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 10 equipas, em duas fases. A Associação Desportiva de Vagos conquistou o seu 1º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular 

Sporting Clube Figueirense desistiu a 5a jornada

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2736&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2736&layout=resultados